Acuerdos de Arusha puede designar a:
Los acuerdos de Arusha relativos a la Guerra Civil Ruandesa.
Los acuerdos de Arusha relativos a la Guerra Civil de Burundi.